Le Gateway International Raceway (GIR) est un ovale américain basé à Madison dans l'Illinois. D'une longueur de  (), il peut accueillir  assis. Le  le tracé accueillera à nouveau une course d'IndyCar Series, l'ovale était sorti du calendrier en 2003.

Courses actuelles 
 NASCAR Nationwide Series 
 NASCAR Camping World Truck Series 
IndyCar Series

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Équipement sportif achevé en 1970
Circuit automobile en Illinois
Circuit NASCAR
Comté de Saint Clair (Illinois)